Molekulska formula -{C66H103N17O16S}- se može odnositi na:

 Bacitracin
 Neosporin

en:C66H103N17O16S